El alfabeto cirílico además de sus caracteres dispone de una serie de letras obsoletas o particulares de un idioma concreto con un origen no eslavo. La clasificación es:

Letras no eslavas:
Ӑ 	Ӓ 	Ә 	Ӛ 	Ӕ 	Ғ 	Ӷ
Ҕ 	Ӗ 	Ҽ 	Ҿ 	Ӂ 	Җ 	Ӝ
Ҙ 	Ӟ 	Ӡ 	Ӥ 	Ӣ 	Ӏ 	Ҋ
Қ 	Ҟ 	Ҡ 	Ӄ 	Ҝ 	Ӆ 	Ӎ
Ҥ 	Ң 	Ӊ 	Ӈ 	Ӧ 	Ө 	Ӫ
Ҩ	Ҧ 	Ҏ 	Ҫ 	Ҭ 	Ӳ 	Ӱ
Ӯ 	Ү 	Ұ 	Ҳ 	Һ 	Ҵ 	Ӵ
Ҷ 	Ӌ 	Ҹ 	Ӹ 	Ҍ 	Ӭ 	 

Letras obsoletas:
Ҁ 	Ѹ 	Ѡ 	Ѿ 	Ѻ 	Ѣ 	ІА
Ѥ 	Ѧ 	Ѫ 	Ѩ 	Ѭ 	Ѯ 	Ѱ
Ѳ 	Ѵ 	Ѷ

Alfabeto cirílico
Escritura